O termo "filtro" tem etimologia do latim philtru e do grego phíltron. Entende-se por filtro algo que seleciona o que passa por ele, deixando passar apenas o que não é filtrado.

 Filtro de ar
 Filtro de aquário
 Filtro eletrônico — tipo de filtro usado em eletrônica
 Filtro fotográfico — tipo de filtro usado em fotografia
 Filtro de cigarro - um dos componentes da maioria dos cigarros
 Filtro (teoria dos conjuntos) — família de conjuntos matemáticos com certas propriedades
 Filtro (Unix) — filtro de sistemas Unix
 Filtro de conteúdo — filtra o acesso a determinadas informações
 Filtro DSL — equipamento utilizado para evitar interferências em linhas telefônicas
 Alimentação por filtragem — modo como se alimentam alguns protozoários

Ou, ainda, é sinônimo de:
Poção do amor - beberagem mítica capaz de despertar o sentimento amoroso em quem a toma

Desambiguação